Le terme Broncos est repris au sein de nombreux clubs sportifs :
 Broncos de Denver, franchise de football américain évoluant dans la National Football League, basée à Denver.
 Brisbane Broncos, club australien de rugby à XIII, basé à Brisbane.
 Broncos de Swift Current, franchise de hockey sur glace junior-majeur du Canada, basée à Swift Current.
 Broncos de Lethbridge, équipe de hockey sur glace qui a existé de 1974 à 1986, basée à Lethbridge.
 Broncos UNAH, club hondurien de football, basé à Choluteca.
 Boise State Broncos, club omnisports universitaire de la Boise State University à Boise.
 Broncos de Western Michigan, club omnisports universitaire de l'Université de Western Michigan à Kalamazoo.